Die Heeresfliegerunterstützungsstaffel 1 (HFlgUstgStff 1) war eine selbstständige Staffel des deutschen Heeres mit Sitz auf dem Fliegerhorst Holzdorf im Land Brandenburg, die der Luftbeweglichen Brigade 1 unterstellt war.

Auftrag 
Die Heeresfliegerunterstützungsstaffel 1 ermöglichte mit ihren Hubschraubern die luftbewegliche Führung, Aufklärung, Beobachtung und Überwachung sowie, die Unterstützung von Operationen der Division Luftbewegliche Operationen und der Luftbeweglichen Brigade 1.

Wappen 
Die Farben Weiß und Rot stellten die Landesfarben von Brandenburg dar. Der Krebs ist das Wappentier der Stadt Cottbus.
Als Vertreter der Vögel symbolisierte der Storch den Hauptaufgabenbereich der Heeresfliegerunterstützungsstaffel 1, welcher sich auf Verbindungs- und Aufklärungsflüge mit dem Hubschrauber des Typ Bo 105 VBH bezog.

Geschichte 
Der Ursprung der Heeresfliegerunterstützungsstaffel 1 entstand aus der Auflösung des Kampfhubschraubergeschwaders 3 der NVA am 1. April 1991 und der Bildung der Heeresfliegerstaffeln Ost und 70 sowie der Heeresflugplatzkommandantur 701 am Standort Cottbus. Die Staffeln wurden dem Korps/ TerrKdo Ost (Geltow) und dem WBK VII/13. PzGrenDiv (Leipzig) unterstellt.

Am 1. Oktober 1993 fusionierten die Heeresfliegerstaffeln Ost und 70 und wurden umbenannt in die Heeresfliegerverbindungs- und Aufklärungsstaffel 400. Diese wurde zunächst der HFlgBrig 3 (Mendig) und ab 1997 der neu aufgestellten LuftMechBrig 1 (Fritzlar) unterstellt. Im Jahr 2002 wurde die Umgliederung der Heeresfliegerverbindungs- und Aufklärungsstaffel 400 festgelegt.

Am 1. Januar 2003 wurde diese vollzogen, durch den gleichzeitigem Standortwechsel von Cottbus nach Holzdorf und der Umbenennung in Heeresfliegerunterstützungsstaffel 1.

Der Flugbetrieb wurde am 13. Januar 2013, nach 51.189 unfallfreien Flugstunden, eingestellt. Am 3. April 2013 wurde der, letzte offizielle, Staffelkapitän Oberstleutnant Lutz Wagner zum 26. März 2013 von seinem Kommando entbunden und sein Stellvertreter Major Sascha Ferdinand mit der Führung der Heeresfliegerunterstützungsstaffel 1 vertraut gemacht.

Die Auflösung der Heeresfliegerunterstützungsstaffel 1 war in der Neuausrichtung der Bundeswehr vorgesehen und wurde
am 31. Dezember 2013 vollzogen.

Einsätze 
Von 1995 bis 2013 wurden insgesamt 53 Soldaten für fünf Einsatzkontingente abgestellt:

Darüber hinaus wurde durch fliegerische Einsätze humanitäre Hilfe im In- und Ausland geleistet:

Staffelkapitäne

Quellen 
 ist wie ein Ende auf Raten, Lausitzer Rundschau, 3. April 2013
 Heeresfliegerstaffel in Holzdorf wird aufgelöst, Mitteldeutsche Zeitung, 16. November 2012
 Holzdorfer Heeresflieger für Flugsicherheit geehrt, Mitteldeutsche Zeitung, 27. Juli 2012
 , Mitteldeutsche Zeitung, 31. März 2009
 Holzdorfer Heeresflieger in Spanien, Mitteldeutsche Zeitung, 16. Oktober 2007
 Ein Seelenverwandter packt seine Koffer, Mitteldeutsche Zeitung, 14. Dezember 2005, abgerufen am 1. Juni 2021
 «Lufttaxi» hat in Holzdorf festen Platz gefunden, Lausitzer Rundschau, 24. August 2004
 Luft-Chauffeure für Kronprinz Alexander, Lausitzer Rundschau, 3. November 2003
 Holzdorfs Helikopter über Raum Babimost, Lausitzer Rundschau, 25. Oktober 2003
 Es war einer der Abschiede, die nur schweren Herzens gelingen, Lausitzer Rundschau, 1. August 2003
 Die lange Geschichte der Fliegerei in Cottbus, Lausitzer Rundschau, 15. Mai 2003
 Roter Krebs schwebte gestern in Holzdorf ein, Lausitzer Rundschau, 14. Mai 2003
 Maschinen aus Cottbus ziehen nach Holzdorf um, Mitteldeutsche Zeitung, 13. Mai 2003
 Bundeswehr-Helikopter verschwinden bald aus Cottbus, Lausitzer Rundschau, 3. Dezember 2002

Kompanie im Heer (Bundeswehr)
Gegründet 2003
Jessen (Elster)
Kompanie (Geschichte der Bundeswehr)
Aufgelöst 2013
Brandenburgische Militärgeschichte
Historische Organisation (Brandenburg)
Heeresflieger
Luftlandeverband (Bundeswehr)
Verband der Luftstreitkräfte (Deutschland)